Pand (rechtsvorm), een zakelijk zekerheidsrecht
Pandrecht (België)
Pand (watergang) stuk vaart of kanaal tussen twee sluizen
Het Pand, een voormalig dominicanenklooster in Gent
Een gebouw
Een deel van een voornamelijk aan het bovenlichaam gedragen kledingstuk: voorpand, achterpand, zijpand van een jas of overhemd
Het Schevenings voor lieverd of schat

Zie ook 
Onderpand
Recht van hypotheek, of hypothecair onderpand